Iris se poate referi la:

 Muzică
 Iris (operă) de Pietro Mascagni
 Iris, formație românească de muzică rock
 Iris, formație americană de synthpop

 Anatomie
 Iris, membrană a ochiului

 Mitologie
 Iris, zeiță în mitologia greacă

 Plantae
 Iris, gen de plante din familia Iridaceae

 Alte
 Iris Murdoch
 Integrated Romanian Information System, companie distribuitoare a produselor Apple Inc. în România
 Iris Cluj, fabrică de porțelan din Cluj-Napoca, parte a companiei Geromed
 Apatura iris
 Ghetoul Iris
 Arco Íris
 Iris Shopping Center
 Cartierul Iris din Cluj-Napoca
 Gloria – Tribut pentru Iris